Dedel (geslacht), een adellijk geslacht
 Jacob Willem Dedel (1778-1848), Nederlands politicus
 Jan Hudde Dedel (1702-1777), Burgemeester van Den Haag
 Johan Dedel (1636-1715), Burgemeester van Den Haag
 Margaretha Cornelia Dedel (1806-1879), Nederlands weldoenster en bestuurster
 Pieter Samuël Dedel (1766 - 1851), Nederlands politicus 
 Salomon Dedel (1775 - 1846), Nederlands edelman 
 Design Museum Dedel, museum in Den Haag